Colonial Village ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Colonial Village (Indiana)
 Colonial Village (Maryland)
 Colonial Village (New York)
 Colonial Village (Pennsylvania)
 Colonial Village (Tennessee)
 Colonial Village (Virginia)